Благове́щенский мост — названия мостов:

 Благовещенский мост — разводной мост через Неву в Санкт-Петербурге.
 Благовещенский мост — название Монастырского моста через реку Монастырку в Санкт-Петербурге, существовавшее в 1850—1880 годах.

См. также 
 Благовещенский переулок
 
 Благовещенская улица (Вологда)